Sarah Stoffers (geboren 1982 in Hamburg) ist eine deutsche Schriftstellerin.

Leben 
Stoffers Eltern waren beide Journalisten und sie selbst war sich schon früh sicher, Schriftstellerin werden zu wollen. Sie arbeitete zunächst in unterschiedlichen Jobs, unter anderem in der Staatsoper und als Fremdenführerin. Ihre ersten Veröffentlichungen waren ab 2004 Zeitungsartikel, Kurzgeschichten und Gedichte. Außerdem machte sie Lesungen, nahm an einem Dramatikerseminar des Deutschen Schauspielhauses teil und gewann den Kurzgeschichtenpreis des Literaturbüros NRW.

2013 erschien ihr Romanerstling Wainwood House – Rachels Geheimnis, ein historischer Jugendroman, im cbj-Verlag. 2018 folgte Berlin – Rostiges Herz, eine Mischung aus Steampunk und Urban Fantasy im Amrûn-Verlag. 2021 folgte die Fortsetzung Berlin – Magische Knochen.

Stoffers lebt in Hamburg.

Bibliografie 

 Wainwood House (Romanserie)
 1 Rachels Geheimnis. cbj, München 2013, ISBN 978-3-570-15759-6.
 2 Verhängnisvolle Begegnung. cbj, München 2014, ISBN 978-3-570-15844-9.

 Berlin-Duologie
 Berlin – Rostiges Herz. Amrûn, Traunstein 2018, ISBN 978-3-95869-373-9.
Berlin – Magische Knochen. Amrûn, Traunstein 2021, ISBN 978-3-95869-412-5

Weblinks 
 Homepage von Sarah Stoffers
 
 
 Sarah Stoffers auf LovelyBooks
 Sarah Stoffers auf Goodreads.com (englisch)
 Kurzbiographie auf Phantastisch lesen
 Interview mit Sarah Stoffers

Einzelnachweise 

Autor
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Historischer Roman
Science-Fiction-Literatur
Fantasyliteratur
Roman, Epik
Kurzgeschichte
Person (Hamburg)
Deutscher
Geboren 1982
Frau